Onomàstica:
 Bob Burden (1952), escriptor i dibuixant de còmic estatunidenc.
 Chris Burden (1946-2015), artista estatunidenc.
 Craig Burden (1985), jugador de rugbi a 15 sud-africà.
 Jane Burden (1839-1914), model anglesa.
 Kinsey Burden, empresari estatunidenc, fundador de plantacions de cotó a Carolina del Sud.
 Luther Burden (1953), jugador de bàsquetbol estatunidenc.

 Toponímia:
 Burden (Kansas), municipi estatunidenc de l'estat de Kansas.
 Burden (Luxemburg), municipi luxemburguès de la comuna d'Erpeldange.

 Altres:
 The Burden, pel·lícula estatunidenca de 1914, dirigida per John G. Adolfi.